Örskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Örskär (Föglö, Åland),  (4 ha)
 Örskär (Sottunga, Åland),  (5 ha)
 Örskär (sydöst Kökar, Åland),  (1 ha)
 Örskär (vid Utö, Korpo), Åboland,  
 Örskär (vid Brunskär, Korpo), Åboland,  (9 ha)
 Örskär (vid Björkö, Korpo), Åboland,  (2 ha)
 Örskär, Kimitoön, Åboland,  (10 ha)
 Örskär, Hangö, Nyland,  (8 ha)
 Örskär, Borgå, Nyland, 
 Örskär, Kyrkslätt, Nyland,  (5 ha)

Sverige 

 Örskär, Östhammars kommun, Uppsala län,

Se även
Stora Örskär
Lilla Örskär
Örskärs ören